St. Michael’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Michael’s Episcopal Church (Kalifornien), ID-Nr. 04000017
 St. Michael’s Episcopal Church (New Jersey), ID-Nr. 82003280
 St. Michael's Episcopal Church (New York), ID-Nr. 96001354
 St. Michael’s Episcopal Church (South Carolina), ID-Nr. 66000704